Oberrombach ist der Name folgender Orte:

 Oberrombach (Hünfeld), Stadtteil von Hünfeld im Landkreis Fulda in Hessen
 Oberrombach (Aalen), Stadtteil von Aalen im Ostalbkreis in Baden-Württemberg